Николаевка —  деревня  в Тамбовском районе Тамбовской области России. Входит в состав сельского поселения Красносвободненский сельсовет. Находится в пригородной зоне Тамбова.

География 
Расположена в центральной части региона, на берегу реки Большая Липовица, примыкая к западной окраине села Красносвободное, в 12 км к юго-востоку от Тамбова.

История 
В соответствии с Законом Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-З деревня входит в состав муниципального образования «Красносвободненский сельсовет».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Красносвободненская Санаторная школа-интернат.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом. Ближайшая остановка общественного транспорта «Интернат» расположена у окраины деревни.

В направление на восток в трёх километрах трасса  Тамбов—Воронеж, в пяти автомагистраль  «Каспий».

Примечания 

Населённые пункты Тамбовского района (Тамбовская область)